Йерун Верхувен (; родился 30 апреля 1980 года, Нарден) — нидерландский футболист, выступавший на позиции вратаря.

Начинал карьеру в «Волендаме» в 2003 году, где за шесть лет сыграл 181 матч. С 2009 года числился резервным голкипером в «Аяксе», а в 2012 году перешёл в «Утрехт». В августе 2015 года вернулся в «Волендам».

Биография 
Йерун Верхувен родился 30 апреля 1980 года в городе Нарден. В 1985 году в возрасте 5 лет он начал заниматься футболом в детской команде БФК из города Бюссума. Но сначала будущий вратарь играл в команде на позиции нападающего, а за забитый гол, дедушка Верхувена давал ему 1 гульден.

После того как Йерун перешёл в из возрастной группы БФК D3 в C1, он стал играть на позиции голкипера. После одного года выступлений за БФК C1, Йерун был переведён в БФК B1. Отыграв полгода за БФК B1, Верхувен получил письмо от скаута амстердамского «Аякса». В возрасте 14 лет Йерун отправился на просмотр в юношескую команду «Аякса», где тренером вратарей являлся Франс Хук. После нескольких тренировок, Йеруна в 1994 году взяли в «Аякс».

За несколько лет Верхувен поиграл за различные возрастные команды «Аякса»: B2, B1, A2 и A1. За четыре года в «Аяксе» у Йеруна сменилось несколько тренеров, среди которых был Франс Кук, Хейни Отто, Дик де Грот, Херман Борман и Ян Ольде Рикеринк. Но после того, как клуб не стал предлагать 18-летнему Верхувену контракт, то Йерун был вынужден покинуть клуб и перейти в 1998 году в «Валвейк».

Достижения 
 «Волендам»
 Чемпион первого дивизиона Нидерландов: 2007/08
  «Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2009/10

Статистика выступлений 
 По состоянию на 8 ноября 2014 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Йеруна Верхувена 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Волендам»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Утрехт»